Bronisław Podbielski (1839-1891) – polski artysta malarz, rysownik oraz ilustrator
 Jan Podbielski (1836-1863) – kapitan wojsk rosyjskich
 Konstanty Podbielski (1824-1886) – działacz socjalistyczny I Proletariatu
 Theophil von Podbielski (1814-1879) – pruski generał kawalerii
 Victor von Podbielski (1844-1916) – szef Reichspostamtu, pruski minister rolnictwa
 Viktor von Podbielski (1892-1945) – polityk NSDAP, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą
 Wadim Podbielski (1887-1920) – ludowy komisarz poczt i telegrafów RFSRR 
 Zdzisław Podbielski (1938) – polski autor książek i artykułów o tematyce motoryzacyjnej, dziennikarz, publicysta, inżynier badań pojazdów